Antonio Andrés Sancho (1913-1985),  coureur cycliste espagnol ;
  (né en 1974), athlète espagnol.